В Соединённых Штатах Америки в настоящее время насчитывается 2 округа с названием Плимут ():
 округ '''Плимут''' в штате Айова;
 округ '''Плимут''' в штате Массачусетс.